

Фер-Оукс — місто, штат Оклахома
 Фер-Оукс — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Фер-Оукс — переписна місцевість, штат Джорджія
 Фер-Оукс — переписна місцевість, штат Орегон
 Фер-Оукс — переписна місцевість в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія